Várnai László (1885–1941) színművész
 Várnai László (1935) festő, grafikus, fotóművész
 Várnai László (1951–2015) politikus, polgármester (Kiskunhalas), országgyűlési képviselő
 Várnai László (1967) politikus, önkormányzati képviselő (Zugló)